Чемпионат мира по борьбе 1996 года проходил 29-31 августа в Софии (Болгария). В связи с тем, что в этом году проходили Олимпийские игры в Атланте, соревнования проводились лишь по не входившей в олимпийскую программу вольной борьбе среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Софии
Август 1996 года
Международные соревнования по борьбе в Болгарии